Cette liste présente les duchesses de Berry, qu'elles le soient de plein droit ou par mariage :

Maison de Valois (1360-1601)

Maison de Bourbon (1686-1820)

Voir aussi 
 Liste des ducs de Berry

Références 

Liste de duchesses